Quetzal, ave da família Trogonidae, com habitat na América Central
Quetzal, moeda da Guatemala
Quetzal Editores, editora portuguesa

Localidades

El Quetzal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos